Ralph Bundi, né le  à Coire en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 || HC Coire || LNB ||12 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || HC Coire || LNB ||32 ||0 ||0 ||0 ||16 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-  
|1997-1998 || HC Coire || LNB ||32 ||2 ||3 ||5 ||10 ||9 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1998-1999 || HC Coire || LNB ||18 ||0 ||0 ||0 ||29 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|rowspan="2"|1999-2000 || Grasshopper || LNB ||28 ||3 ||4 ||7 ||57 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| ZSC Lions || LNA ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|2000-2001 || EV Zoug || LNA ||38 ||1 ||1 ||2 ||14 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2001-2002 || EV Zoug || LNA ||39 ||3 ||5 ||8 ||67 || 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2002-2003 || EV Zoug || LNA ||41 ||0 ||3 ||3 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2003-2004 || HC Coire || LNB ||26 ||7 ||9 ||16 ||85 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| HC Lugano || LNA ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2004-2005 || HC Bâle || LNB ||38 ||6 ||9 ||15 ||36 || 11|| 5|| 7|| 12|| 10
|-   
|2005-2006 || HC Bâle || LNA ||34 ||4 ||2 ||6 ||36 ||5 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
|2006-2007 || HC Bâle || LNA ||34 ||1 ||3 ||4 ||52 || 11|| 0|| 0|| 0|| 30
|- 
|2007-2008 || HC Bâle || LNA ||25 ||0 ||2 ||2 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HC Ambrì-Piotta || LNA ||36 ||1 ||2 ||3 ||32 || 11|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2009-2010 || HC Ambrì-Piotta || LNA ||32 ||0 ||5 ||5 ||26 || 5|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
|2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 15|| 2|| 0|| 2|| 6|| 14|| 0|| 1|| 1|| 4

| 299|| 12|| 24|| 36|| 286|| 62|| 0|| 4|| 4|| 68

| 186|| 18|| 26|| 44|| 235|| 33|| 5|| 8|| 13|| 12

|1998||CM -20 ans||7||0||1||1||12||

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1978
Naissance à Coire
Sportif grison
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Coire
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Défenseur de hockey sur glace